Rådstuga kan avse:

Allmän rådstuga – ett beslutande organ i svenska städer innan 1955
Rådstugan, Stockholm – en historisk byggnad i Stockholm

Se även
Rådhus –  byggdes i svenska städer med egen jurisdiktion
Rådhusrätt – kallades i Sverige och Finland tidigare underrätten i allmänna mål i städer